VAM eller Vam är en trebokstavsförkortning som har flera betydelser:
 
Vitt Ariskt Motstånd
Viceamiral, hög officersgrad i Svenska flottan
Vesicular arbuscular mycorrhiza
Vehiculos Automotores Mexicanos, mexikanskt statligt bilmärke
Vegetable, Animal, Mineral (VAM), amerikanskt märke för hårvårdsprodukter

Se även
Wham